Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1965 zum zweiten Mal ausgetragen und fanden am 14. Februar wie im Vorjahr in der Dynamo-Sporthalle im Sportforum von Ost-Berlin statt, bei denen in 20 Disziplinen (12 Männer/8 Frauen) die Meister ermittelt wurden.

Bei den Männern gelang es drei Athleten (Gollos (50 m), Herrmann (3000 m) und Nordwig (Stab)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen, was bei den Frauen vier Athletinnen (Jacob (50 m), Pöhlitz (800 m), Balzer (55 m Hürden) und Garisch-Culmberger (Kugel) sowie der Staffel vom SC Dynamo Berlin (4 × 1 Runde)) gelang.

Die Erfurter Jürgen May im 1500-Meter-Lauf und Siegfried Herrmann im 3000-Meter-Lauf verbesserten die Hallenweltbestleistungen des Franzosen Michel Jazy und sorgten damit für die sportlichen Höhepunkte der Titelkämpfe.

Mit insgesamt 4 Gold-, 3 Silber- und 3 Bronzemedaillen stellte der SC Dynamo Berlin die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 
 Ergebnislisten

1965
Leichtathletikveranstaltung 1965
Leichtathletikwettbewerb in Berlin
Berlin-Alt-Hohenschönhausen